La Nuit des vampires (Der Fluch der grünen Augen), film ouest-allemand d'Ákos von Ráthonyi (1964) ;
 La Nuit des vampires,  de la série de bande dessinée franco-belge Ric Hochet (1980) ;
 La Nuit des vampires (Nattens engel), film danois de  (1998).

Voir aussi 
 La Nuit des vampyres (Night of the Vampyres), nouvelle américaine de George R. R. Martin (1975).